Kornerup ist der Familienname folgender Personen:

 Andreas Kornerup (1857–1881), dänischer Geologe und Polarforscher 
 Lars Andreas Kornerup (1822–1894), dänischer Lithograf und Porträtzeichner
 Valdemar Vincent Kornerup (1865–1924), dänischer Kunstmaler